Екатеринино — название населённых пунктов:

Россия 
 Екатеринино — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Екатеринино — село в Никифоровском районе Тамбовской области.
 Екатеринино — деревня в Андреапольском районе Тверской области.